Joan Sans i Alsina (1920-2001), futbolista català
 Joan Sans i Balcells (1912-1999), organista i compositor català
 Joan de Sans i de Barutell (1756–1822), marí i historiador català
 Joan Sans i Martí, alcalde de Sant Feliu de Llobregat
 Joan Sans Mercadal (1947-2011), mestre i educador menorquí